Unha-gata é o nome comum de diversas espécies vegetais:

 Ononis cintrana
 Ononis mitissima
 Ononis spinosa
 Ononis spinosa subsp. australis

Ver também 
 Unha-de-gato